Bürgerunion kann für folgende politische Parteien stehen:

 BürgerUnion, eine Partei in Südtirol, die bis 2011 als Union für Südtirol bekannt war.
 Pilsoniskā savienība (Bürgerunion), eine 2008 gegründete, konservative Partei in Lettland.